Ken Johnson (voetballer) (1931–2011), een Engels voetballer
 Ken Johnson (honkballer) (1933-2015), een Amerikaans honkballer; enige pitcher met een verliezende no-hitter in de Major League Baseball
 Kenneth Johnson (televisieproducent), (1948)
 Ken Johnson (worstelmanager) (1957), een Amerikaans worstelmanager, bekend van de WWE als "Reverend Slick"
 Ken Johnson (autocoureur) (1962), Amerikaans autocoureur
 Kenneth Johnson (acteur) (1963), een Amerikaans acteur, bekend van The Shield en Saving Grace
 Ken Johnson (schutter) (1968), Amerikaans sportschutter
 Ken Johnson (basketbalspeler) (1978), een Amerikaans basketbalspeler